Mesoregione di Borborema, mesoregione brasiliana dello Stato del Paraíba.
 Borborema, un comune brasiliano dello Stato della Paraíba.
 Borborema, un comune brasiliano dello Stato di San Paolo.